Het Wereldkampioenschap triatlon lange afstand 2008 vond plaats op 31 augustus in Almere. De wedstrijd bestond uit 4 km zwemmen, 120 km fietsen en 30 km hardlopen. Bij de mannen ging de overwinning net als een jaar eerder naar de Fransman Julien Loy in 5:43.22. Bij de vrouwen schreef de Britse Chrissie Wellington de wedstrijd op haar naam in 6:12.44 met meer dan 17 minuten voorsprong op de Deense Charlotte Kolters. De Nederlandse Yvonne van Vlerken werd derde in 6:31.56.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen

Triatlon in 2008
Wereldkampioenschap triatlon op de lange afstand
Triatlon in Nederland
Triatlon 2008 lange afstand